Tot 1996 de officiële spelling van pannenkoek, een gerecht
Pannekoek (Curaçao), dorp in Curaçao
Pannekoek (Groningen), streek in de gemeente Groningen
Pannekoek (maankrater), inslagkrater op de Maan
Sint Pannekoek, een door striptekenaar Jan Kruis bedachte feestdag

Achternaam van een aantal bekende Nederlanders:
Anthony Pannekoeck (1615?-1679), componist
Anton Pannekoek (1873-1960), astronoom en marxistisch theoreticus
Antonie Johannes Pannekoek (1905-2000), geoloog
Hein Pannekoek (1943), ex-burgemeester, VVD 
Jop Pannekoek (1943-2003), artiest, regisseur en programmamaker
Manon Pannekoek (1984), ex-ballerina en operazangeres
Peter Pannekoek (1986), stand-upcomedian en zoon van Jop Pannekoek